Periodo Predinastico – periodo storico dell'Antico Egitto (IV millennio a.C.)
Periodo Predinastico – periodo storico della Mesopotamia, che comprende il Periodo di Uruk (3800-3000 a.C.) e il Periodo di Gemdet Nasr (3100-2900 a.C.)